Смитвил има више значења:
 Смитвил (Њу Џерзи)
 Смитвил (Џорџија)
 Смитвил (Тексас)
 Смитвил (Арканзас)
 Смитвил (Мисисипи)
 Смитвил (Мисури)
 Смитвил (Оклахома)
 Смитвил (Охајо)
 Смитвил (Тенеси)